Ла Корехидора има више значења:

 Ла Корехидора (Тепик), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ла Корехидора (Сан Хуан дел Рио), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ла Корехидора (Ногалес), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику